O.159 Transport (schip, 1928), is een stoomschip dat eind 1945 door een mijn tot zinken werd gebracht
 Transport, of vervoer, is het verplaatsen van personen of goederen
 Transport (televisieserie uit 1983), televisieserie uit 1983
 Transport (televisieserie uit 2022), Finse televisieserie
 Eufemisme voor deportatie, zie Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland